Pain (band), een Zweedse metalband
Pain (bestand), XML formaat om betaalopdrachten naar de bank te sturen (PAyment INstruction), opvolger van Clieop 
Pain (computerspel), een computerspel
Pain (Jimmy Eat World), een muzieknummer
Pain (The War on Drugs), een muzieknummer
Pain (tijdschrift), een internationaal wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de anesthesiologie en de neurologie